Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der 3. Wahlperiode vom 26. Oktober 1998 bis zum 22. Oktober 2002.

Die Landtagswahl fand am 27. September 1998 statt.

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1998 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Sitzungspräsidium 

 Präsident des Landtags Hinrich Kuessner (SPD)
 1. Vizepräsidentin:Renate Holznagel (CDU)
 2. Vizepräsidentin:Gabriele Schulz (PDS)Kerstin Kassner (PDS)(am 15. September 1999 nachgewählt)
 Schriftführer: Klaus Schier (SPD)Thomas Nitz (CDU)Kerstin Kassner (PDS) Gabriele Schulz (PDS) am 13. Oktober 1999 nachgewählt
 stellvertretende Schriftführer:Ute Schildt (SPD)Arthur König (CDU)Torsten Koplin (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SPD Volker Schlotmann
 Fraktion der CDU Eckhardt Rehberg
 Fraktion der PDSCaterina Muth (bis Januar 1999)Angelika Gramkow (ab Januar 1999)

Abgeordnete

Quelle 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 3. Auflage 2000, NDV, ISBN 3-87576-459-5
Landtag Mecklenburg-Vorpommern Dritte Wahlperiode, Zur Arbeit des Landtages  in der 3. Wahlperiode ISBN 3-932447-23-9

 05